У статті зазначені склади команд-учасниць чемпіонату світу з футболу 2014, який проходив у Бразилії з 12 червня до 13 липня 2014 року. Всього в заявку могло бути внесено 23 футболісти (включаючи 3 воротарів).

Згідно з регламентом турніру команди-учасниці чемпіонату мали оголосити склади з 30 гравців до 13 травня, за місяць до початку турніру. Остаточні списки з 23 гравців (включаючи трьох воротарів) були оголошені до 1 червня. За 24 години до першого зіграного матчу команди мають право замінити травмованого гравця іншим (не обов'язково з початкового складу).

Вік та кількість ігор за збірну футболістів і тренерів вказано станом на початок чемпіонату — 12 червня 2014 року.

Група A









Група B









Група C









Група D









Група E









Група F









Група G









Група H









Тренери команд-учасниць за країною

Примітки 

Чемпіонат світу з футболу 2014